Села:
 Комарівці — Вінницька область, Жмеринський район, Барська міська громада
 Комарівці — Чернівецька область, Чернівецький район, Сторожинецька міська громада
Залізниця:
 Комарівці — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці